Тирга́ртен, официально Большо́й Тирга́ртен () — парк в центре Берлина. Площадь самого большого парка Берлина составляет 210 га. Для сравнения: Гайд-парк в Лондоне занимает площадь 125 га и Центральный парк в Нью-Йорке — 335 га. Несколько больших автомагистралей проходят по парку, среди них улица 17 Июня. Они перекрещиваются на площади Большая Звезда, в середине которого находится берлинская колонна Победы.

История 
На месте парка были охотничьи угодья бранденбургских курфюрстов. Туда специально запускали диких зверей и огромный участок леса был огорожен, чтобы звери не могли выбежать из него. Отсюда и пошло название — Tiergarten, что означает «Парк животных».

С началом правления Фридриха II в середине XVIII века, который не любил охоту, эти охотничьи угодья перестали существовать. В 1742 году Фридрих II поручил своему придворному архитектору Георгу Венцелаусу фон Кнобельсдорфу заложить на месте Тиргартена парк развлечений для народа. Кнобельсдорф устроил регулярный парк в стиле барокко — с прудами, скульптурами, беседками, фонтанами и скамейками. В это же время для развлечения публики в Тиргартене была Фазанария, из которой впоследствии вырос Берлинский зоопарк.

В конце XVIII века Тиргартен был переделан в английский ландшафтный парк с газонами и полянами. В таком виде Большой Тиргартен просуществовал до конца XIX столетия.

В конце XIX века в парке были поставлены многочисленные памятники — королю Фридриху Вильгельму III и его жене Луизе, а также выдающимся германским писателям и композиторам.

Во времена нацистской Германии Тиргартен был включён в план по перестройке Берлина в «столицу мира Германию». Шарлоттенбургское шоссе (ныне — улица 17 Июня) было расширено, в центр Тиргартена была перенесена колонна Победы.

Деревья Тиргартена после окончания Второй мировой войны из-за недостатка угля рубили на дрова. Из 200 тысяч деревьев парка остались только 700. На свободных площадках парка устраивали огороды.

С 1961 года Тиргартен постепенно восстанавливался. Были высажены деревья, отремонтированы мостики, памятники и дорожки. Большой Тиргартен охраняется государством как памятник садово-паркового искусства.

Примечания

Литература 
 Klaus von Krosigk: Der Berliner Tiergarten. Berlin-Edition, Berlin 2001, ISBN 3-8148-0030-3
 Folkwin Wendland, Gustav Wörner, Rose Wörner: Der Berliner Tiergarten, Vergangenheit und Zukunft. Kulturbuch-Verlag, Berlin 1986
 Susanne Twarda: Der Tiergarten in Berlin: das Abenteuer liegt um die Ecke. Motzbuch, Berlin 2006, ISBN 3-935790-08-2

Ссылки 
 
 

Сады и парки Берлина
Тиргартен
Ландвер-канал